«Spoonful» — американcкая блюзовая песня. Её автор — Вилли Диксон. А первым исполнителем, который эту песню записал и выпустил, был Хаулин Вулф. В его исполнении она вышла как сингл в 1960 году на лейбле Chess Records.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Spoonful» в исполнении Хаулина Вулфа на 219 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 221 месте.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1960 года
Блюзовые песни
Синглы 1961 года
Синглы Chess Records
Песни Хаулина Вулфа
Песни Этты Джеймс
Песни Cream
Синглы 1967 года